Sxerbàtxevka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Sxerbàtxevka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia